Владимир Кириллович Светилко (28 сентября 1915, Тамбов — 28 марта 1996, Тбилиси) — советский тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион СССР (1948—1951), чемпион Европы (1950), двукратный призёр чемпионатов мира (1946, 1950), рекордсмен мира в жиме. Заслуженный мастер спорта СССР (1950).

Биография 
Родился 28 сентября 1915 года в Тамбове. Вырос в Батуми. С 1933 года служил в морских частях пограничных войск. В молодости увлекался различными видами спорта был рекордсменом Грузинской ССР по плаванию, в 1938 году становился чемпионом СССР по многоборью ГТО.

В 1941—1943 годах участвовал в Великой Отечественной войне, воевал на торпедном катере Черноморского флота, был награждён двумя орденами Красной Звезды и двумя боевыми медалями.

Занимался тяжёлой атлетикой в спортивном обществе «Динамо» под руководством Павла Гумашяна. С середины 1940-х и до начала 1950-х годов был одним из ведущих советских атлетов лёгкого веса. В 1946 году вошёл в состав сборной СССР на чемпионате мира в Париже и занял на этих соревнованиях второе место. В 1948—1951 годах становился чемпионом СССР. В 1950 году выиграл чемпионом Европы и бронзовую медаль чемпионата мира, установил мировой рекорд в жиме.

После завершения спортивной карьеры был начальником физической подготовки Закавказского пограничного округа. В дальнейшем работал директором спортивной школы в Тбилиси, главным тренером Спорткомитета Грузинской ССР по тяжёлой атлетике.

Умер 28 марта 1996 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Национального олимпийского комитета Грузии
 Профиль на сайте Lift Up
 Светлое имя (стр. 77-82)

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Моряки Великой Отечественной войны